I розыгрыш Кубка претендентов по волейболу среди женских команд проходил с 20 по 24 июня 2018 года в Лиме с участием 6 национальных сборных. Победителем соревнования стала сборная Болгарии. Она получила право выступать в следующем сезоне в Лиге наций вместо сборной Аргентины, показавшей худший результат среди команд-претендентов в розыгрыше Лиги наций-2018.

Участники 
Кубок претендентов разыграли 6 команд. От Европы в соревновании выступали победитель и финалист Золотого дивизиона Евролиги-2018. Участники от Северной Америки, Азии и Южной Америки были определены по результатам континентальных отборочных турниров. Африканская конфедерация волейбола отборочного турнира не проводила.

Результаты отборочных турниров

Североамериканский отборочный турнир 
В турнире, проходившем в Эдмонтоне, приняли участие 5 команд. Отказалась от выступления первоначально заявленная сборная Коста-Рики. Победителем стала сборная Пуэрто-Рико.

Группа A

Группа B

Матч за 3-е место

Финал

Азиатский отборочный турнир 
В отборочном турнире в Алма-Ате участвовали 3 команды. Победителями стали хозяйки площадки, но 12 июня Федерация волейбола Республики Казахстан объявила, что женская национальная сборная не сможет выступить на Кубке претендентов из-за проблем с оформлением визы в Перу. Её заменит сборная Австралии.

Южноамериканский отборочный турнир 
В Лиме за право сыграть на Кубке претендентов соперничали 4 команды. Первоначально заявленную сборную Эквадора заменила команда Чили. По регламенту победитель турнира должен был провести стыковые матчи с представителем Африки, но из-за отказа CAVB проводить континентальный отборочный турнир, эти матчи не состоялись. Путёвки на Кубок претендентов получили сборная Перу (организатор турнира) и занявшая 2-е место сборная Колумбии.

Основной турнир 
Матчи прошли с 20 по 24 июня в Лиме. Сборные играли в один круг в двух группах из трёх команд, затем четвёрка сильнейших провела полуфинальные матчи и финалы за 1-е и 3-е места.

Группа A

Группа B

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Призёры

См. также 
 Волейбольная Лига наций 2018 (женщины)
 Кубок претендентов по волейболу среди мужчин 2018

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

2018 год в волейболе
2018
Международные соревнования по волейболу в Перу
Спорт в Перу в 2018 году
Международные спортивные соревнования в Лиме
Июнь 2018 года